Planeta Rocka – to muzyczny serial telewizyjny nadawany przez telewizję ZigZap. W każdym odcinku udzielane są wywiady oraz pokazywane teledyski, między innymi takich wykonawców jak: Alicia Keys, Beyonce, Black Eyed Peas, Foo Fighters, Lenny Kravitz, Nelly Furtado, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Sugababes, Green Day, Massive Attack, Coldpay, Moby, James Blunt, Blur i wielu innych.

Spis odcinków 

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007